Málaga može značiti:

Zemljopis:
 Málaga, luka u istoimenoj pokrajini u Andaluziji, Španjolska
 Málaga (pokrajina), pokrajina u Andaluziji, Španjolska
 Vélez-Málaga, manji grad na istoku pokrajine Málaga
 predgrađe Pertha, Australija
 naselja u Kolumbiji i Novom Meksiku

Ostalo:
 Malaga (vino), sorta vina podrijetlom iz Málage
 Malaga (sladoled), vrsta sladoleda s grožđicama i vinom Malaga
 Malaga (film), britanski film iz 1954. godine
 Málaga CF, nogometni klub iz Málage
 CB Unicaja Malaga, košarkaški klub iz Málage
 SEAT Malaga, automobil tvornice SEAT